Saje lahko pomeni:
 saje, črn prah, ki nastane pri gorenju 
 Saje, priimek več znanih ljudi